

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Armia asyryjska zajęła Arpad.

Urodzili się 
 Ezechiasz, król judzki (zm. 687 p.n.e.)